Владимир Шишков:
 Шишков, Владимир Борисович (род. 1956) — советский и украинский футболист.
 Шишков, Владимир Петрович (1927—2001) — советский и российский ветеринар и педагог, академик ВАСХНИЛ, ректор Московской ветеринарной академии.